X26 ou X-26 peut faire référence à :
 Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, d’après la classification internationale des maladies ;
 Schweizer X-26 Frigate, un avion expérimental américain ;
 Taser X26, un pistolet à impulsion électrique.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres